NNZ steht für:
 Neue Nordhäuser Zeitung, deutsche Regionalzeitung in Nordhausen, Thüringen

nnz steht für:
 Nda'nda', Sprache in Kamerun, ISO 639-3 Code

Abkürzung